Ел Текуан има више значења:

 Ел Текуан (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Текуан (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Текуан (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Текуан (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Текуан (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Текуан, Мануел Перез Мартинез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Текуан (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Текуан (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Текуан (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Текуан, Ла Гасапера (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Текуан (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Текуан (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Текуан (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Текуан (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Текуан (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Текуан (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Текуан (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику